

Избранное кино

Мировое кино 
 «Башня»/La Tour, Франция (реж. Рене Клер)
 «Восход солнца»/Sunrise: A Song of Two Humans, США (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
 «Генерал»/The General, США (реж. Клайд Бракмэн и Бастер Китон)
 «Добыча ветра»/La proie du vent, Франция (реж. Рене Клер)
 «Крылья»/Wings, США (реж. Уильям Уэллман)
 «Лондон после полуночи»/London After Midnight, США (реж. Тод Браунинг)
 «Любовь»/Love, США (реж. Эдмунд Гулдинг)
 «Метрополис»/Metropolis, Германия (реж. Фриц Ланг)
 «Моя любимая девушка»/My Best Girl, США (реж. Сэм Тейлор)
 «Наполеон»/Napoléon, Франция (реж. Абель Ганс)
 «Неизвестный»/The Unknown, США (реж. Тод Браунинг)
 «Седьмое небо»/Seventh Heaven, США (реж. Фрэнк Борзейги)
 «Соломенная шляпка»/Un chapeau de paille d’ltalie, Франция (реж. Рене Клер)
 «Хула »/Hula, США (реж. Виктор Флеминг)

Советское кино

Художественно-игровое кино

Фильмы БССР 
 Булат-Батыр (р/п. Юрий Тарич).
 Его превосходительство (р/п. Григорий Рошаль).

Фильмы РСФСР 

 «Девушка с коробкой», (реж. Борис Барнет)
 «Поцелуй Мэри Пикфорд», (реж. Сергей Комаров)
 «Октябрь (Десять дней, которые потрясли мир)», (реж. Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров)
 «С. В. Д.», (реж. Григорий Козинцев и Леонид Трауберг)
 «Сар-Пигэ», (реж. Олег Фрелих)
 «Тарас Трясило», (реж. Пётр Чардынин)
 «Третья Мещанская», (реж. Абрам Роом)

Фильмы совместных производителей

Двух киностудий и двух союзных республик 
 Поэт и царь (р/п. Владимир Гардин и Александр Гинцбург).

Фильмы УССР 
 Сумка дипкурьера (р/п. Александр Довженко).

Документальное кино 
 Еврей и земля (р/п. Абрам Роом).
 Конец Санкт-Петербурга (р/п. Всеволод Пудовкин).

Знаменательные события 
Кинокомпания Warner Bros. начинает выпуск новостей со звуковым сопровождением. Звук записывается непосредственно на киноплёнку.

Персоналии

Родились 

 8 января — Малгожата Лёрентович, польская актриса театра и кино.
 27 апреля — Евгений Моргунов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 17 июня — Лючио Фульчи, итальянский режиссёр.
 19 июня — Мальвина Уршиану, румынский кинорежиссёр и сценарист.
 20 июня — Вячеслав Котёночкин, советский режиссёр, художник и художник-мультипликатор.
 26 июня — Владимир Мотыль, советский режиссёр театра и кино, сценарист.
 3 июля — Кен Рассел, английский режиссёр, актёр, сценарист, клипмейкер.
 30 июля — Виктор Вонг, американский актёр китайского происхождения.
 3 сентября — Ндрек Лука, албанский актёр театра и кино, режиссёр.
 16 октября — Дьёрдь Ревес, венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 24 октября — Жан-Клод Паскаль, французский певец и актёр.
 18 ноября — Эльдар Рязанов, советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, автор текстов песен, народный артист СССР.
 20 ноября
 Михаил Ульянов, советский актёр театра и кино, художественный руководитель государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 Вальтер Хайновский, немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 21 ноября — Тамара Носова, советская актриса театра и кино, народная артистка России.
 24 ноября — Гюнтер Райш, немецкий кинорежиссёр.
 13 декабря — Леонид Марков, советский актёр театра и кино.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР